Bataliony saperów Wojska Polskiego noszące numery XI i 11:

 XI Batalion Saperów 11 Dywizji Piechoty (1919–1921)
 XI Batalion Saperów 6 Pułku Saperów (1921–1931)
 11 Batalion Saperów (1939) – batalion saperów okresu kampanii wrześniowej
 11 Batalion Saperów 1 Warszawskiej Brygady Saperów (1944–1946)
 11 Batalion Saperów 11 Dywizji Kawalerii Pancernej (1992–2001)